Hannes Stelzer peut faire référence à :
 Hannes Stelzer (1910–1944), acteur autrichien ;
 Hannes Stelzer (1924–2017), acteur allemand.